Kulho peut signifierw:

Kulho, village à Kontiolahti
Kulho, île à Turku